Brassy  kan syfta på:

 Brassy, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Brassy, Nièvre, fransk kommun i departementet Nièvre